Магомед Абдуллаев: Абдуллаев, Магомед Абдуллаевич (род. 1930) — советский и российский философ, доктор философских наук, профессор.
 Абдуллаев, Магомед Магомедович (1933—2017) — даргинский поэт.

См. также 
 Абдулаев, Магомед
 Абдуллаев, Мухаммад Рамазан оглы (род. 1999) — азербайджанский боксёр, участник Олимпийских игр 2020 года.